Frontiere ist der Familienname folgender Personen:

 Dominic Frontiere (1931–2017), US-amerikanischer Komponist und Jazz-Akkordeonist
 Georgia Frontiere (Violet Frances Irwin; 1927–2008), US-amerikanische Football-Funktionärin 

Siehe auch:

 Frontier